Milburn (band), een voormalige indierockband uit Engeland
 Milburn (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Milburn (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma